Зара може да се односи на:

 Зара, ланац продавница
 Зара (певачица)
 Зара (Шмелн)
 Зара (Гера)
 Зара (град), италијански назив за Задар